

Lokalizacje

Austria 
 Frauenstein – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan

Niemcy 
 Frauenstein – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Frauenstein – szczyt górski w kraju związkowym Bawaria
 Frauenstein – szczyt górski w kraju związkowym Hesja

Inne 
 Frauenstein – zamek w Weiding

Zobacz też 
 Wiesbaden-Frauenstein